Zdzisław Kamiński (1862–1920) – inżynier, literat
 Zdzisław Kamiński (1925–2014) – żołnierz Armii Krajowej, doktor nauk medycznych
 Zdzisław Kamiński (1946–1989) – dziennikarz, popularyzator nauki, autor programu popularnonaukowego Sonda
 Zdzisław Kamiński (1943–2016) – geograf, przedstawiciel poznańskiej szkoły geograficznej, nauczyciel akademicki
 Zdzisław Michał Kamiński – dziennikarz, publicysta i autor tekstów satyrycznych